

Patronyme Devoto et DeVoto
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Bernard DeVoto, (1897-1955), historien et auteur américain ;
 Howard Devoto, (1955- ), chanteur et compositeur anglais ;

Toponymie
 Villa Devoto, quartier de la ville de Buenos Aires, capitale de l'Argentine.

Autre
 une enseigne du groupe Casino en Uruguay  
Homonymie de patronyme